REAC bezeichnet:

 Rákospalotai EAC, ungarischer Fußballverein
 den Markennamen des ehemaligen französischen Automobilherstellers Recherches et d’Études Automobiles Chérifiennes

Abkürzung